Kaldewey ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Kaldewey (* 1946), deutscher Buchdrucker, Illustrator und Schriftsteller 
 Rüdiger Kaldewey (* 1939), deutscher Religionspädagoge
 Walther Kaldewey (1896–1954), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Kaldewei, deutscher Sanitärtechnikhersteller
 Gerhard Kaldewei (* 1951), deutscher Historiker